A Copa Davis de 1991 foi a 80ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que terminou no dia 1 de dezembro de 1991. Neste ano, com a independência da Croácia da Iugoslávia, o tenista Goran Ivanišević abandonou a equipe iugoslava no confronto contra a equipe francesa, pelas semi-finais. No total, 87 times participaram do torneio.

Grupo Mundial

Jogos

Final

Campeão

Grupos Regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 20 e 22 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I
 
 
 
 
 

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I
 
 
 
 
 
 

Grupo II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II/África
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II/Europa

 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Ligações Externas

 Site Oficial

1991
1991 no desporto